Isabel de Herédia (nacida el 22 de noviembre de 1966 en Lisboa) es una mujer de negocios de Portugal y la esposa de Eduardo Pío de Braganza, pretendiente actual al desaparecido trono portugués.

Nació en el seno de la nobleza menor portuguesa, trabajó como gerente de activos antes de su matrimonio. Desde que se casó con Eduardo Pío, Isabel ha dejado el mundo profesional, dedicó su atención a su familia, y se convirtió en mecenas de varias organizaciones benéficas portuguesas y fundaciones sin fines de lucro.

Primeros años 

Isabel Inés Castro Curvello de Herédia nació el 22 de noviembre de 1966, en Lisboa, siendo hija de Jorge de Heredia, de varonía Rodrigues, arquitecto, y de su esposa, Raquel Leonor de Castro Pinheiro Curvelo. Es trisnieta por varonía de Francisco Correia de Herédia, I vizconde de la Ribeira Brava, miembro de la nobleza menor portuguesa y famoso republicano, que participó en el fracasado levantamiento republicano del 28 de enero de 1908.

Isabel de Herédia vivió entre la Portugal metropolitana y Angola portuguesa hasta 1975, cuando Angola se le concedió la independencia. Su familia se trasladó a São Paulo, Brasil. Allí, estudió en el Colegio San Luis, una institución jesuita. En 1990, obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas y regresó a Portugal para trabajar en BMF - Sociedad de Gestión de Patrimonios, S.A. Se especializó como gestora de activos.

Matrimonio y descendencia 

El 13 de mayo de 1995 se casó con el pretendinte al trono portugués, Eduardo Pío de Braganza, en el Monasterio de los Jerónimos de Belém, en Lisboa. En la ceremonia participaron representantes de varias casas reales y nobles europeos, el presidente de la República, Mário Soares, el primer ministro Aníbal Cavaco Silva, y el presidente de la Asamblea, Antonio Barbosa de Melo, entre otros.

El matrimonio ha tenido tres siguientes hijos:

 Alfonso de Santa María de Braganza, príncipe de Beira y duque de Barcelos (n. en Lisboa el 25 de marzo de 1996)

 Infanta María Francisca Isabel de Braganza, duquesa de Coímbra (n. el 3 de marzo de 1997); comprometida oficialmente con Duarte de Sousa Araújo, nieto de un conocido arquitecto y pintor portugués.

 Infante Dionisio de Santa María, duque de Porto (n. el 25 de noviembre de 1999).

Patronazgos 

Después de su matrimonio y el nacimiento de su primer hijo, Alfonso, Isabel de Herédia renunció a su vida profesional y se dedicó a la gestión de su familia y el patrocinio de diversas causas. Usando su posición privilegiada para el bien de los demás, Isabel se ha convertido en patrona de:

 Refúgio Aboim Ascensão - Faro : Una institución de solidaridad social privada que ayuda a las víctimas de abusos físicos, negligencia, y cualquier otra injusticia social o desventaja para adaptarse socialmente.
 Ajuda ao recém Nascido : Una institución vinculada con la Maternidad Alfredo da Costa, en Lisboa, que ofrece ropa, provisiones y otras necesidades niños recién nacidos de familias desfavorecidas.
 Trissomia 21 : Una asociación sin ánimo de lucro social privada que patrocina y apoya la investigación y la educación del síndrome de Down.
 Associação Portuguesa de Miastenia grave e Doenças Neuro-Musculares : Una asociación vinculada con el Hospital de Santa María, en Lisboa, que trabaja para la mejora de la atención al paciente en el hospital.
 Ajuda de Berço : Una institución que acoge temporalmente los niños, desde recién nacidos a tres años de edad, que se encuentran en situaciones en las que sus padres no pueden hacerse cargo de ellos.
 Os Francisquinhos : Una asociación de solidaridad social vinculada con el Hospital de San Francisco Javier, en Lisboa, que colabora con los padres y amigos de niños con deformidades, los niños nacidos con enfermedades graves, y los niños que nacen con complicaciones debido a las dependencias tóxicas de sus madres.

Distinciones honoríficas

Distinciones hohoríficas portuguesas 
  Gran maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel (orden dinástica de la Casa de Braganza).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Inmaculada Concepción de Villaviciosa (orden dinástica de la Casa de Braganza).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cordón de la Orden del Dragón de Annam (orden dinástica de la Casa Imperial de Vietnam).
  Dama Gran Cruz de la Orden del Príncipe Danilo I de Montenegro (orden dinástica de la Casa Real de Montenegro).
  Dama Gran Cruz de Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta.
  Dama Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén (Ciudad del Vaticano).
  Dama Gran Cruz de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias).

Ancestros

Referencias 

Duquesas consortes de Braganza
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Damas grandes cruces de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
Portuguesas del siglo XX
Portuguesas del siglo XXI
Nacidos en Lisboa